Ossido di terbio(III), formula chimica Tb2O3
Ossido di terbio(III,IV), formula chimica Tb4O7
Ossido di terbio(IV), formula chimica TbO2